linie metra:
 1 w Baku
 U1 w Berlinie
 M1 w Budapeszcie
 1 w Paryżu